Ghazaryan ist der Familienname folgender Personen:

 Stepan Ghazaryan (* 1985), armenischer Fußballspieler
 Vazgen Ghazaryan (* 1978), armenischer Opernsänger

Siehe auch:
 Ghasarjan